Дейтън може да се отнася за няколко града в Съединените щати:
 Дейтън (Охайо)
 Дейтън (Айдахо)
 Дейтън (Вашингтон)
 Дейтън (Орегон)